Danyang – miasto we wschodnich Chinach, w prowincji Jiangsu
 Danyang – powiat w Korei Południowej, w prowincji Chungcheong Północny